

Primeira Liga

Classificação 

Futebol de 1971 em Portugal
Futebol de 1972 em Portugal
Campeonato Português de Futebol